Serie A  – najwyższa w hierarchii klasa żeńskich ligowych rozgrywek piłkarskich we Włoszech, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy), utworzona w 1968 roku i zarządzana przez Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), a wcześniej przez dwie osobne federacje FICF i UISP (do 1973), a potem wspólnie pod egidą FFIUGC (do 1986). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) i przeznaczone są dla 12 najlepszych krajowych klubów piłkarskich. Jej triumfator zostaje Mistrzem Włoch, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do Serie B (II ligi włoskiej).

Historia 
Pierwszy sezon rozegrany został w roku 1968 i był osobno organizowany przez 2 federacje FICF i UISP. Dopiero od 1974 rozgrywki prowadzono wspólnie pod egidą FFIUGC. Od sezonu 1986/87 do 2017/18 rozgrywki organizowały Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti (FIGC-LND). Od sezonu 2018/19 organizacją rozgrywek zarządza oddział piłki nożnej kobiet FIGC.

System rozgrywek 
Rozgrywki składają się z kolejek spotkań rozgrywanych pomiędzy drużynami systemem kołowym. Każda para drużyn rozgrywa ze sobą dwa mecze - jeden w roli gospodarza, drugi jako goście. Zajęcie pierwszego miejsca po ostatniej kolejce spotkań oznacza zdobycie tytułu Mistrzów Włoch w piłce nożnej kobiet. Zajęcie ostatnich miejsc wiąże się ze spadkiem drużyn do Serie B.

Skład ligi w sezonie 2022/23 
 Como
 Fiorentina
 Inter
 Juventus
 Milan
 Parma
 Pomigliano
 Roma
 Sampdoria
 Sassuolo

Mistrzowie i pozostali medaliści

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii Mistrzostw Włoch na podium oficjalnie stawało w sumie 44 drużyny. Liderem klasyfikacji jest Torres, który zdobył 7 tytułów mistrzowskich.

Stan na 7 maja 2022.

Uczestnicy 
Jest 121 zespołów, które wzięły udział w 90 ligowych Mistrzostwach Włoch, które były prowadzone od 1974 aż do sezonu 2021/22 łącznie. Żaden z zespołów nie był obecny w każdej edycji. W latach 1968-1973 mistrzostwa rozgrywane były w grupach oraz osobno przez różne federacje, dlatego nie brane do statystyk.

Pogrubione zespoły biorące udział w sezonie 2021/22.
 36 razy: Lazio CF
 31 razy: Fiammamonza
 27 razy: Torino
 25 razy: ACF Milan, Torres
 22 razy: Verona Women
 19 razy: Tavagnacco
 16 razy: Firenze
 15 razy: Agliana, Reggiana, Roma CF
 14 razy: Pordenone Albatros
 12 razy: Gravina
 10 razy: Bologna CF, Giugliano, Verona CF
 9 razy: Brescia, Mozzanica, ACF Verona
 8 razy: Como 2000, Gorgonzola, Trani 80
 7 razy: Chiasiellis, Fiorentina, G.E.A.S., Milan 82 Salvarani, Pisa
 6 razy: Carrara, Lugo, Padova, Piacenza, Picenum, Pink Sport Time, Prato
 5 razy: Alaska Lecce, Atalanta, Foroni Verona, Juventus, Juventus Torino, Modena Euromobil, Res Roma, Riva del Garda, Riviera di Romagna, Sassuolo
 4 razy: Atletico Oristano, Aurora Bergamo, Cagliari, Delfino, Empoli, Milan, Monteforte Irpino, Napoli, ACF Napoli, Rodengo Saiano, Roma, San Zaccaria, Sarzana 2000, Somma Vesuviana, Tigullio 72, Diadora Valdobbiadene, Valigi Perugia, Venezia 1984, Verona
 3 razy: Ascoli, Belluno, Cascine Vica, ChievoVerona Valpo, Fiamma Sarcedo, Florentia S.G., Foggia, Inter, Juve Siderno, ACF Juventus, Modena, Orobica, ACF Piacenza, Pordenone, Rutilius Sport, Turris, Vigor Senigallia
 2 razy: Bergamo R, Cuneo, Grifo Perugia, Jolly Catania, U.S. Libertas, Ludos Palermo, Luserna, Prato Sport, Real Torino, Riozzese, Roma Club, Sporting Segrate 92, Südtirol, Tradate Abbiate, Vallassinese
 1 raz: Alba Pavona, Aquile Palermo, Arezzo, Attilia Nuoro, Calendasco, Chieti, Derthona, Falchi Astro, Fortitudo Mozzecane, Gravina in Puglia, FCF Inter, Inter Milano, Jesina, Latina, Lazio, Livorno, Lucca 7, Messina, M. Matese Bojano, Orlandia 97, ACF Perugia, Piazza 96, Pomigliano, Porto Mantovano, Salernitana, Sampdoria, San Marino, Scalese, Sporting Casalnuovo, Trento, Urbe Tevere, Valdarno, Vittorio Veneto

Bibliografia 
 Oficjalny serwis Serie A
 
 Archiwum wyników meczów i tabel w bazie RSSSF 

Rozgrywki piłkarskie kobiet we Włoszech